Herly ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Herly (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Herly (Somme) im Département Somme

Herly ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Lucien Emile Herly (1920–1998), französischer Diplomat.